Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1964/65 war die dreizehnte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Die diesjährige Liga wurde erstmals seit vier Jahren wieder eingleisig im Rundenturnier mit 15 Mannschaften ausgetragen. Die BSG Aktivist Schwarze Pumpe setzte sich mit zwei Punkten Vorsprung vor der BSG Aktivist Laubusch durch und wurde zum zweiten Mal Fußball-Bezirksmeister Cottbus. Durch den Sieg qualifizierte sich Schwarze Pumpe für die Qualifikationsrunde zur DDR-Liga-Saison 1965/66, bei der sich die Mannschaft in der Staffel A durchsetzen konnte und in die DDR-Liga aufstieg.

Am Ende der Saison stiegen die BSG Chemie Annaburg, die BSG Aktivist Senftenberg und die BSG Motor Ruhland in die Bezirksklasse ab. Im Gegenzug stiegen die BSG Aktivist Welzow (Mitte), die BSG Einheit Forst (Ost) und die BSG Lokomotive Falkenberg (West) in die Bezirksliga auf.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1964/65